Záložka je slovo s více významy: 
 záložka (slovní druh), slovník druh, obdoba předložky
 záložka do knihy, tkanice, kartička, přečnívající list či jiný předmět sloužící k založení určité stránky v knize
 tab, ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, grafické provedení lišty nabídek připomínající knižní záložku
 přeložený okraj, například záložka u kalhot
 slangově záložní padák (též záchranný, nouzový)

Externí odkazy